Kiss Gusztáv (1824–1899) főgimnáziumi tanár, 1848-as honvédszázados
 Kiss Gusztáv (1965) bibliográfus, könyvtáros

Hasonló nevűek

 Mosonyi Kiss Gusztáv (1949) grafikus